Чемпіонат світу з баскетболу 2002 року — 14-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в США з 29 серпня по 8 вересня 2002 року.

Арени

Команди-учасниці

Перший раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Другий раунд

Група E

Група F

Кваліфікаційний раунд

13–16 місця 
Півфінали

15 місце

13 місце

9–12 місця 
Півфінали

11 місце

9 місце

5–8 місця 
Півфінали

7 місце

5 місце

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру

Бомбардири 
 Дірк Новіцкі (Німеччина) 24
 Віктор Діас (Венесуела) 22
 Яо Мін (Китай) 21
 Марсело Мачадо (Бразилія) 20.8
 Пол Пірс (США) 19.7
 Пау Газоль (Іспанія) 19.1
 Ларрі Аюсо (Пуерто-Рико) 18.7
 Предраг Стоякович (Югославія) 18.7
 Філ Джонс (Нова Зеландія) 18.2
 Фаді Ель Хатіб (Ліван) 17.6

Посилання 
 Архів на ФІБА 

Чемпіонати світу з баскетболу
2002 у баскетболі
Серпень 2002
Вересень 2002